Reno or Bust – film del 1924 diretto da Archie Mayo
Reno or Bust – film del 1930 diretto da Bryan Foy